Sopa puede referirse a:

 La sopa, un plato compuesto de un caldo y uno o más ingredientes sólidos cocidos en él.
 La sopa, un programa venezolano de televisión emitido por la cadena E! Entertainment Television.
 Stop Online Piracy Act («SOPA»), un proyecto de ley contra la piratería.

Además, puede hacer referencia a:

 La sopa boba, la comida que se daba a los pobres en los conventos, que se componía básicamente de pan y caldo.
 La sopa boba, una serie española de televisión, emitida por el canal Antena 3.

Enlaces externos